Крени́цын — фамилия.

 Креницын, Александр Николаевич (1801—1865) — русский поэт, автор эпиграмм.
 Креницын, Пётр Кузьмич (1728—1770) — русский морской офицер, капитан 1-го ранга, исследователь Камчатки и Алеутских островов.

См. также 
 Криницин, Василий Андреевич
 Креницына
 Вулкан Креницына